Ричард Джемс — английский путешественник XVII века.
 Настоящее имя современного музыканта Aphex Twin